Открытый чемпионат Таиланда 2007 — 5-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Бангкоке, Таиланд, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии ATP.

В 2007 году турнир прошёл с 24 по 30 сентября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Джеймс Блейк
 Парный разряд —  Энди Рам и  Йонатан Эрлих

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Дмитрий Турсунов обыграл  Беньямина Беккера со счётом 6-2, 6-1.
 Турсунов выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Беккер сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана обыграли  Микаэля Льодра /  Николя Маю со счётом 3-6, 7-5, [10-7].
 Братья-близнецы Ративатана выиграли свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди мужчин
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте АТР
 

Таиланд
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007